Ženská čtyřhra BRD Bucharest Open 2017 probíhala ve druhé polovině července 2017. Do deblové soutěže bukurešťského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Jessica Mooreová a Varatčaja Vongteančajová, jehož členky nestartovaly společně. Mooreová nastoupila s Prarthanou Thombareovou, aby ve čtvrtfinále podlehly Beguové s Olaruovou. Spoluhráčkou Vongteančajové se stala Aljona Fominová, s níž skončila v úvodním kole na raketách Jaqueline Cristianové a Cristiny Dinové.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pár Rumunek Irina-Camelia Beguová a Ioana Raluca Olaruová, který ve finále zdolal belgicko-nizozemské turnajové dvojky Elise Mertensovou s Demi Schuursovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Beguová, která vyhrála i bukurešťskou dvouhru, vybojovala pátý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Olaruovou to bylo sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Irina-Camelia Beguová /  Ioana Raluca Olaruová (vítězky)
  Elise Mertensová /  Demi Schuursová (finále)
  Oxana Kalašnikovová /  Renata Voráčová (1. kolo)
  María Irigoyenová /  Barbora Krejčíková (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BRD Bucharest Open
WTA Tour 2017